École des beaux-arts peut faire référence à :

Algérie 
 École supérieure des beaux-arts d'Alger
 École régionale des beaux-arts de Batna

Belgique 
  École des métiers et des arts de la Province  (anciennement École des beaux-arts de Namur)
  École supérieure des arts de Tournai

Brésil 
 Escola Nacional de Belas Artes (École nationale des beaux-arts) à Rio de Janeiro

Canada 
 École des beaux-arts de Montréal
 École des beaux-arts de Québec

Chine 
 École nationale des beaux-arts de Pékin

Côte d'Ivoire 
 École des Beaux-Arts d'Abidjan

Espagne 
 Faculté des beaux-arts de Valence (Espagne)

France 

 École régionale des beaux-arts d'Angers
 École européenne supérieure de l'image Angoulême – Poitiers
 École supérieure d'art d'Annecy Alpes
 École supérieure d'art d'Avignon (anciennement École des beaux-arts d'Avignon) 
 Institut supérieur des beaux-arts de Besançon Franche-Comté  (anciennement École régionale des beaux-arts de Besançon)
 École des beaux-arts de Bordeaux	
 École supérieure d'arts de Brest (anciennement École des beaux-arts de Brest) 
 École supérieure d'arts et médias de Caen - Cherbourg (anciennement École des beaux-arts de Caen)
 École supérieure d'art de Clermont Métropole (anciennement École supérieure des beaux-arts de Clermont-Ferrand)
 École nationale supérieure d'art de Dijon
 École supérieure d'art de La Réunion (anciennement École des beaux-arts et des métiers d'art de La Réunion)
 École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
 École supérieure des beaux-arts du Mans
 École supérieure d'art et de design Marseille-Méditerranée (anciennement École supérieure des beaux-arts de Marseille)
 École supérieure d'art et de design des Pyrénées
 École supérieure d'art de Lorraine à Metz (anciennement École des beaux-arts de Metz)
École nationale supérieure d'art et de design de Nancy (anciennement École des beaux-arts de Nancy)
 École nationale supérieure d'arts de Nice - La Villa Arson
 École supérieure des beaux-arts de Nîmes
 École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole
 École supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais (Cambrai, Dunkerque, Tourcoing, Valenciennes)
 École supérieure d'art et de design d'Orléans (anciennement École des beaux-arts d'Orléans)
 École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, ENSBA
 École régionale des beaux-arts de Rennes
 École supérieure d'art et de design de Reims (anciennement École des beaux-arts de Reims)
 École supérieure d'art et design Le Havre-Rouen (anciennement École supérieure des beaux-arts de Rouen)
 École des beaux-arts de Saint-Brieuc
 École supérieure d'art et design Saint-Étienne (anciennement École régionale des beaux-arts de Saint-Étienne)  
 Haute école des arts du Rhin (regroupement de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg et de l’École supérieure d'art de Mulhouse)  
 École supérieure d'art et de design Toulon Provence Méditerranée (anciennement École des beaux-arts de Toulon)
 École supérieure des beaux-arts de Toulouse
 École supérieure des beaux-arts de Tours
 École supérieure d'art et design de Valence (anciennement École régionale des beaux-arts de Valence)
 École supérieure d'art et de design de Valenciennes
 École des beaux-arts de Versailles

Grèce 
 École des beaux-arts d'Athènes

Indonésie 
 Institut des beaux-arts de Jakarta

Israël 
 École des beaux-arts de Bezalel à Jérusalem

Japon 
 École des beaux-arts de Tokyo

Iran 
 École supérieure des beaux-arts de Téhéran

Maroc 
 Institut national des beaux-arts de Tétouan 
 Institut national des beaux-arts de Casablanca

Pays-Bas 
 École supérieure des beaux-arts d'Utrecht

Russie 

 Ecole des Beaux-Arts de Saint-Petersbourg

Suisse
 Haute École d'art et de design Genève (anciennement École des beaux-arts de Genève)

Tunisie 
 Institut supérieur des beaux-arts de Tunis (anciennement École des beaux-arts de Tunis)
Institut supérieur des beaux-arts de Sousse
Institut supérieur des beaux-arts de Sfax

Turquie 
 Université des beaux-arts de Mimar-Sinan

Uruguay 
 École des beaux-arts de Montevideo

Viêt Nam 
 École des beaux-arts du Viêt Nam

Voir aussi